Шеризі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Шеризі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале